Sigismondo de Luna  può riferirsi a due personaggi del ramo principale della famiglia De Luna d'Aragona:
Sigismondo I de Luna, signore di Bivona, figlio di Antonio de Luna;
Sigismondo II de Luna, conte di Caltabellotta e di Sclafani, figlio di Giovanni Vincenzo de Luna; fu protagonista del secondo caso di Sciacca.